Hesper ist ein geographischer Name:

Orte:
 Hesper, luxemburgischer Name der Gemeinde Hesperingen im Kanton Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg
 Hesper (Iowa), Ort im Bundesstaat Iowa, USA
 Hesper (Kansas), Ort im Bundesstaat Kansas, USA
 Hesper (Montana), Ort im Bundesstaat Montana, USA
 Hesper (North Dakota), Ort im Bundesstaat North Dakota, USA

Gewässer:
 Hesper, anderer Name des Hesperbachs, linker Zufluss der Ruhr bei Haus Scheppen, kreisfreies Essen, Nordrhein-Westfalen
Unternehmen:

 Hesper Verlag für Esoterikliteratur

Hesper ist der Vorname der folgenden Personen
 Hesper Anderson (1934–2018), US-amerikanische Drehbuchautorin

Siehe auch:
 Hesper Township
 Hesperia